Portageville puede referirse a:

  Portageville (Misuri), ciudad estadounidense; o
  Portageville (Nueva York), aldea.